Robert Woge (Bernburg, 1984. május 14. –) német ökölvívó. A Nemzetközi Bokszszövetség félnehézsúlyú interkontinentális bajnoka volt 2013. február és október között.

Források 
Adatlapja

1984-ben született személyek
Szász-anhaltiak
Német ökölvívók
Élő személyek